La Rayuela kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Rayuela, delstaten Mexiko, Amatepec, 
 La Rayuela, Hidalgo, Cuautepec de Hinojosa,